George H. W. Bush (George Bush Pai), presidente dos Estados Unidos da América entre os anos de 1989 e 1993;
 George W. Bush (George Bush Filho), presidente dos Estados Unidos da América entre os anos de 2001 e 2009.

Desambiguação